Roskovec (stad) - stad in Albanië
 Roskovec (dorp) - dorp dat deel uit maakt van bovenstaande stad.